Voir :

 Service civil pour l’alternative au service militaire, rattaché ou non à la conscription et revendiqué ou non au titre de l'objection de conscience au service militaire.
 Service civil (Allemagne) ;
 Service civil (France) et son évolution historique ayant abouti en 2010 au service civique français;
 Service civil volontaire (France) pour l'institution française établie de 1996 à 2010 après la suspension du service militaire ;
 Service civil (Suisse).
 Service civique, dénomination également utilisée à travers le monde dans certains pays pour désigner une institution alternative au service militaire (cf. Côte d'Ivoire, dispositif de réinsertion des jeunes ayant été entraînés dans des milices dans les années de conflits traversées par le pays);

 Civil Service (Royaume-Uni) pour la haute fonction publique gouvernementale britannique.

 Service civil international (SCI) pour l’association pacifiste internationale ;

 Service Volontaire International (SVI) pour l’association civique de volontariat international ;
 Service civil volontaire international  était le premier nom de cette association, dans les années 1920-1940.